Carl von Treuenfels ist der Name folgender Personen:

* Carl von Treuenfels (Politiker) (1863–1931), deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Carl-Albrecht von Treuenfels (1938–2021), deutscher Naturschützer, Fotograf und Publizist